Кубок Норвегии по футболу () — футбольный турнир Норвегии, в котором разыгрывается национальный кубок. Из-за спонсорского контракта официально кубок называется NM SAS Braathens Cup, по названию норвежской авиакомпании.

Формат 
Первый раунд Кубка играется в апреле, примерно в одно время со стартом чемпионата. В квалификационных раундах играют провинциальные любительские клубы. После слепой жеребьёвки команды играют в плей-офф по одному матчу, причём клубы высшего и первого дивизионов стартуют с 1-го раунда. Финал проходит на стадионе Уллевол в ноябре, и как правило завершает футбольный сезон.

В Норвегии Кубок очень популярен, поэтому билеты на финальный матч приобрести очень сложно. Финал собирает большую телеаудиторию.

История 
Норгеместр — первый футбольный турнир Норвегии, который был призван определить сильнейшую команду страны. Общенациональным Кубок не был до 1963 года, когда в нём начали принимать участие клубы из северной Норвегии. Ранее это было невозможно из-за того, что с севером была плохая связь и Футбольная ассоциация Норвегии не была уверена в конкурентоспособности клубов из этого региона.
Первый трофей был разыгран в 1902 году. До 1933 года в нём участвовали только клубы из высшей лиги, когда Кубок занял определённый статус для футбольных клубов.
В период с 1902—1914, 1916—1938 годов Норгеместр был единственным турниром, который определял сильнейшую команду страны, пока не был организован регулярный чемпионат.

 
 1941—1944: Кубок не проводился. В этом выразился бойкот NFF правительству Квислинга.

С этого года в Кубке стали принимать участие все клубы страны

Статистика по клубам

Ссылки 
 Статистика
 Вокруг света. Норвегия № 1
 Планета Футбол: Путеводитель по странам и континентам
 Как это было: ху из ху в чемпионате Норвегии